Шпале́ра (,  от , из  «опора, плечо»):

 Шпалера (садоводство) — решётка, служащая опорой для растений.
 Шпалера (ковёр) — безворсовый тканый настенный ковёр с сюжетными и орнаментальными композициями.
 Шпалера (военное дело) — шеренга войск по сторонам пути следования кого-нибудь.
 Шпалера (лесопарки) — дорожка, проходящая внутри высаженных с обеих сторон деревьев.